Финал Кубка Италии по футболу 2005 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 2004/2005 Матч состоял из двух матчей между «Ромой» и «Интернационале». Первый матч был сыгран в Риме 12 июня 2005 года, а ответный — 15 июня. «Интернационале» выиграл трофей с общим результатом 3:0. Это была первая встреча этих двух клубов в финале. «Рома» играла в финале в 12-й раз, а «Интер» — в 8-й раз.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2005
Матчи ФК «Рома»
Матчи ФК «Интернационале»
Футбол в Италии в 2005 году
События 12 июня
Июнь 2005 года
Футбольные соревнования в Риме
События 15 июня
Футбольные соревнования в Милане